Benech est un patronyme porté notamment par : 
 Guillaume Benech (2000-), écrivain, entrepreneur et chroniqueur français ;
 Jef Benech, musicien, illustrateur et éditeur français ;
 Julia Benech (1942-), femme de lettres française, auteure de roman policier ;
 Louis Benech (1957-), jardinier et paysagiste français ;
 Sophie Benech (1952-), traductrice (du russe vers le français) et éditeur français.

Voir aussi 
 Bénech

Homonymie de patronyme